Moerasweekschildkever
 Smalle duinbloemweekschildkever